Савиловка — название нескольких населённых пунктов:
 Савиловка — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Савиловка — деревня в Скопинском районе Рязанской области.